Leiden Christi steht für:
 Passion, den Leidensweg Jesu von Nazaret
 Feier vom Leiden und Sterben Christi, Nachmittag des Karfreitags
 Das Leiden Christi (Fernsehserie), britische Miniserie

sowie:
 zahlreiche Kirchen, siehe Passionskirche
 Kongregation vom Leiden Jesu Christi, die Passionisten